El municipio de Ludell (en inglés: Ludell Township) es un municipio ubicado en el condado de Rawlins en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 81 habitantes y una densidad poblacional de 0,89 personas por km².

Geografía 
El municipio de Ludell se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.51 km², de la cual 91,5 km² corresponden a tierra firme y (0,01 %) 0,01 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 81 personas residiendo en el municipio de Ludell. La densidad de población era de 0,89 hab./km². De los 81 habitantes, el municipio de Ludell estaba compuesto por el 98,77 % blancos, el 1,23 % eran asiáticos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Rawlins